Серге́й Алекса́ндрович Степа́нов:
 Степанов, Сергей Александрович (1903—1976) — советский государственный деятель, министр сельскохозяйственного и транспортного машиностроения СССР.
 Степанов, Сергей Александрович (род. 1968) — советский и российский спортсмен-скалолаз.
 Степанов, Сергей Александрович (род. 1956) — российский историк.
 Степанов, Сергей Александрович (род. 1941) — советский и российский математик.